Czerwin est le nom :

Toponymie
en Pologne:
 de la gmina de Czerwin, dans le powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Czerwin, chef-lieu de cette gmina